James Compton kan syfta på bland andra:

* James Compton, 3:e earl av Northampton (1622–1681), brittisk peer
 James Compton, 5:e earl av Northampton (1687–1754), brittisk peer